Великогу́бская во́лость — волость в составе Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Великогубский погост с выселком Моглицов.

В состав волости входили сельские общества, включающие 110 деревень:
 Великогубское общество
 Кижское общество
 Космозерское общество
 Сенногубское общество
 Яндомозерское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 10321 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 10711 человек. В волости насчитывалось 1933 лошади, 3186 коров и 2232 головы прочего скота.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 августа 1920 года в населённых карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна и волость вошла в состав Карельской трудовой коммуны. В 1923 году волость вошла в состав образованной Автономной Карельской ССР.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена, а её территория передана в Великогубский район.

В настоящее время территория Великогубской волости относится в основном к Медвежьегорскому району Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год.
 Великогубская волость

Волости Петрозаводского уезда
Медвежьегорский район